La Caution,  um duo francês de hip hop
Caution (álbum de Hot Water Music), 2002
Caution (álbum de Left Spine Down), 2011, ou a faixa homónima
Caution (álbum de Mariah Carey), 2018, ou a faixa homónima